Sandman bezeichnet:

Comicfiguren bzw. -serien:
 The Sandman (Comicreihe 1939), DC Comics, 1939–1953
 Sandman, DC Comics, 1989–1996
 Figuren aus dem Marvel-Universum#Sandman, die Figur aus den Marvel Comics

Filme und TV-Serien:
 The Sandman (Kurzfilm), britischer Kurzanimationsfilm aus dem Jahr 1991
 Sandman (Fernsehserie), im Jahr 2022 erschienene Fantasyserie (Originaltitel: The Sandman)

Personen:
 Charles W. Sandman (1921–1985), US-amerikanischer Politiker
 Felix Sandman (* 1998), schwedischer Popsänger und Schauspieler
 Lee Sandman, Filmschauspieler
 Matz Sandman (* 1948), norwegischer Politiker
 The Sandman (Wrestler) (* 1963), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Sandmann (Begriffsklärung)
 Sanmann